Бахчисарайский договор — ряд договоров, заключенных в Бахчисарае.

 Бахчисарайский договор — договор о военно-политической союзе между Войском Запорожским и Крымским ханством был подписан в марте 1648 года
 Бахчисарайский мирный договор — мирный договор между Россией, Османской империей и Крымским ханством был подписан 3 (13) января 1681 года, завершил Русско-турецкую войну 1676—1681 годов.